Michael White – irlandzki rugbysta, reprezentant kraju aktywny w I dekadzie XX wieku
 Michael J.D. White (1910–1983) – brytyjski zoolog
 Michael White (1933–2016) – amerykański muzyk, skrzypek
 Michael White (1933–2016) – brytyjski producent filmowy i teatralny
 Michael White (ur. 1945) – brytyjski dziennikarz, redaktor naczelny Guardiana
 Michael White (ur. 1954) – amerykański muzyk, klarnecista
 Michael White (1962–1999) – brytyjski scenograf
 Michael White – amerykański charakteryzator
 Michael Jai White (ur. 1967) – amerykański aktor i scenarzysta
 Michael White (ur. 1991) – walijski snookerzysta
 Trippie Redd, wł. Michael White IV – amerykański raper